Fauthoux ist der Familienname folgender Personen:

 Frédéric Fauthoux (* 1972), französischer Basketballspieler und -trainer
 Marine Fauthoux (* 2001), französische Basketballspielerin
 Sylvie Fauthoux, französische Filmeditorin